Nacke ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Nacke (* 1960), deutscher Jurist und Richter am Bundesfinanzhof
 Bernhard Nacke (Pseudonym von Karl-Günther Bechem) (1921–2011), deutscher Autorennfahrer
 Carl Nacke (* 1876), Bildhauer 
 Emil Nacke (1843–1933), deutscher Maschinenbau-Ingenieur, erster Automobilbauer in Sachsen
 Gerhard Nacke-Erich († 1984), deutscher Basketballspieler und -funktionär
 Heinrich Nacke († 1461), römisch-katholischer Geistlicher, Rektor der Universität Greifswald
 Hermann Nacke (1920–2008), deutscher Leichtathlet
 Jens Nacke (* 1971), deutscher Politiker (CDU)
 Johann Nacke († 1620), Bremer Steinmetz und Baumeister der Renaissance
 Max Nacke (1883–1958), deutscher Dichter und Sänger
 Otto Nacke (1915–2006), deutscher Mediziner, Arbeitsschwerpunkt „medizinisch-wissenschaftliche Dokumentation“
 Stefan Nacke (* 1976), deutscher Politiker (CDU)

Siehe auch:
 Automobilfabrik E. Nacke, ehemaliger deutscher Fahrzeughersteller
 Nacken (Begriffsklärung)